Tuna kan avse:

 Tuna (ortnamn), ett svenskt ortnamnselement
  -tuna – ortnamnsefterled

Personer 
Tuna (sångerska) (1985–), albansk sångerska Altuna "Tuna" Sejdiu

Geografi

Indonesien 

 Gunung Tuna (berg), Moluckerna,

Sverige

Med kartposition
 Tuna församling, Linköpings stift, församling, Kalmar län, Vimmerby kommun, 
 Tuna församling, Uppsala stift, församling, Uppsala län, Uppsala kommun, 
 Tuna församling, Härnösands stift, församling, Västernorrlands län, Sundsvalls kommun

Socknar, landskommuner, församlingar och distrikt
 Tuna socken, Småland – socken i Småland ingick i Tunaläns härad
 Tuna landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1971
 Tuna församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
 Tuna kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Vimmerby kommun
 Tuna distrikt, Småland – ett distrikt i Vimmerby kommun och Kalmar län 2016–
 Tuna socken, Södermanland – socken i Södermanland i Jönåkers härad
 Tuna landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1952
 Tuna församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –2006
 Tuna kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Tuna i Strängnäs stift
 Tuna distrikt, Södermanland – ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län 2016–
 Tuna socken, Uppland – socken i Uppland i Olands härad
 Tuna landskommun, Uppland – tidigare en kommun i Uppsala län 1863–1952
 Tuna församling, Uppsala stift – en församling i Olands och Frösåkers kontrakt i Uppsala stift
 Tuna kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad som tillhör Tuna församling
 Tuna distrikt, Uppland – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Tuna socken, Medelpad – socken i Medelpad
 Tuna landskommun, Medelpad – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1963
 Tuna församling, Härnösands stift, en församling och socken i Medelpad, Härnösands stift
 Tuna kyrka, Medelpad – en kyrkobyggnad vid norra stranden av sjön Marmen omkring en kilometer söder om Matfors
 Tuna distrikt, Medelpad – ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län 2016–

Orter
 Tuna, Södertälje kommun – en tätort
 Tuna, Vimmerby kommun – en tätort 
 Tuna, Landskrona kommun – en småort
 Tuna, Uppsala kommun – en småort (för mindre orter i Uppsala kommun se nedan)
 Tuna, Botkyrka kommun – en ort
 Tuna, Nyköpings kommun – en ort
 Tuna, Strängnäs kommun – en ort i Strängnäs
 Tuna, Sundsvalls kommun – en ort
 Tuna, Ljungby kommun – en ort
 Tuna gärde – en stadsdel i Hallstahammar
 Tuna, Lund – en stadsdel i Lund
 Tuna, Luleå – ett bostadsområde i Luleå
 Tuna (Eskilstuna) – en gammal benämning på Eskilstuna
 Tuna i Badelunda – Västerås kommun, känt för Tuna gravfält, Badelunda
 Tunaby – en kyrkby i Tuna socken, Uppland
 Tuna, Knivsta kommun – i Knivsta kommun, känt för Tuna gravfält, Alsike
 Tuna, Skå socken – Ekerö kommun
 Tuna, Dalby socken – Uppsala kommun
 Tuna, Bälinge socken – Uppsala kommun
 Tuna, Värmdö kommun – eller Södertuna på södra Värmdölandet i Värmdö kommun
 Tuna, Sollentuna socken –  Sollentuna kommun
 Tuna, Nykils socken – Linköpings kommun

Se även
 Tuna bergslag – ett geografiskt område med historisk bergsbruk och hyttverksamhet i Södermanland
 Stora Tuna – flera betydelser
 Hälsingtuna – en småort, socken i Hälsingland
 Tuna kungsgård – belägen på en höjd vid sjön Roxen
 Husby och del av Tuna – en av SCB definierad småort i Strängnäs kommun

Robotskapade Indonesienförgreningar